Walgenbach steht für:
 Walgenbach, ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Asbach (Westerwald) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Walgenbach (Ems), linker Zufluss der Ems vor Emsdetten, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Walgenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Judith Walgenbach (* 1970), deutsche Künstlerin
 Katharina Walgenbach, deutsche Pädagogin
 Klaus Walgenbach, deutscher Arzt für Plastische Chirurgie
 Peter Walgenbach (* 1962), deutscher Betriebswirtschaftler

Siehe auch:
 Waldenbach